Лоайса, Армандо (1943—2016) — боливийский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Боливии (2005—2006).
 
 Лоайса, Мигель Анхель (1940—2017) — перуанский футболист.
 Лоайса, Хосе Хорхе (1827—1904) — перуанский политический, государственный и общественный деятель.
 Лоайса Сааведра, Рохер Элой (род. 1934) — перуанский дипломат, бывший посол в СССР.